Генеральна прокуратура України
 Державне політичне управління, ДПУ (), ОГПУ